Novosad je češki priimek. Znani nosilci so:

 Anton Novosad, češkoslovaški kolesar
 František Novosad (* 1948), češki politik (ČSSD)
 František Novosad, češki steklarnar
 Jiří Novosad (1949–2006), češki slikar
 Josef Novosad (1910–1983), češki salezijanec
 Karel Novosad (* 1953), češkoslovaški zdravnik in politik (OF, ODA)
 Olga Novosadová, češka zgodovinarka arhitekture